Kofmehl steht für:
 Kulturfabrik Kofmehl, Konzert- und Kulturlokal in Solothurn, Schweiz

Personen:
 Damaris Kofmehl (* 1970), Schweizer Autorin
 Matthias Kofmehl (* 1953), Schweizer Hornist, Alphornist und Hornlehrer